Nowgorod steht für:

 Republik Nowgorod, russischer Staat im Mittelalter
 Weliki Nowgorod (bis 1999 Nowgorod), ehemalige Hauptstadt der Republik Nowgorod und Hauptstadt des gleichnamigen Verwaltungsbezirks
 Oblast Nowgorod, Verwaltungsbezirk in Nordwestrussland
 Nischni Nowgorod (1932–1991 Gorki), Stadt in der Oblast Nischni Nowgorod, Russland
 Oblast Nischni Nowgorod, Verwaltungsbezirk in Zentralrussland
 Nowgorod-Sewerski, russischer Name von Nowhorod-Siwerskyj, Stadt in der Oblast Tschernihiw, Ukraine
 Nowgorod (1873), Panzerschiff der russischen Marine

Siehe auch:
 Nowogród
 Nowogard
 Sophia von Minsk (auch Sophie von Nowgorod; um 1140–1198), Königin von Dänemark